Verdina puede referirse a:
 La lenteja verdina   
 El nombre común de la planta Lemna gibba; o
 El nombre común de la planta Ranunculus peltatus.